

Persone
 Abel Gigli (1990) − calciatore italiano naturalizzato somalo
 Amedeo Gigli (1931-2020) – illustratore e scrittore italiano
 Angelo Gigli (1983) – giocatore di pallacanestro italiano
 Beniamino Gigli (1890-1957) – tenore e attore italiano
 Carlo Gigli (1951) – cantautore italiano
 Cesare Gigli (1941-2018) – regista televisivo italiano
 Duilio Gigli (1878-1933) – matematico italiano
 Elena Gigli (1985) – pallanuotista italiana
 Gaetano Gigli (1872-1954) – latinista, scrittore, poeta e librettista italiano
 Giacinto Gigli (1594-1671) – storico italiano
 Gian Luigi Gigli (1952) – politico italiano
 Giovanni Cobolli Gigli (1945) – dirigente d'azienda italiano
 Girolamo Gigli (1660-1722) – letterato e commediografo italiano
 Giuseppe Cobolli Gigli (1892-1987) – politico italiano
 Leonardo Gigli (1863-1908) – chirurgo e ginecologo italiano
 Lorenzo Gigli (1889-1971) – giornalista, critico letterario, traduttore e saggista italiano
 Lorenzo Gigli (1896-1983) – artista, pittore e incisore italiano naturalizzato argentino
 Mauro Gigli (1969-2010) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Nicola Gigli (1979) – matematico italiano
 Nicolò Cobolli Gigli (1918-1941) – ufficiale e aviatore italiano
 Rina Gigli (1916-2000) – soprano italiano, figlia di Beniamino
 Rodolfo Gigli, detto Nando (1935) – politico italiano
 Romeo Gigli (1949) – stilista italiano
 Sergio Gigli (1921-2002) – politico e sindacalista italiano
 Silvio Gigli (1910-1988) – giornalista, radiocronista, regista e scrittore italiano
 Tommaso Antonio Gigli (1772-1865) – vescovo cattolico italiano

Altro
 10371 Gigli – asteroide della fascia principale
 Gigli – cognome italiano
 Gigli – plurale di giglio
 Gigli – macchine da festa della Festa dei Gigli di Nola
 Amore estremo - Tough Love (Gigli) – film del 2003 diretto da Martin Brest
 I gigli – centro commerciale di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze
 Palazzetto Gigli – edificio nel centro storico di Grosseto
 Sega di Gigli – strumento chirurgico